Doris Hart ha battuto in finale Patricia Todd 6–4 4–6 6–2.

Teste di serie
 Margaret duPont (quarti di finale)
 Louise Brough (semifinali)
 Doris Hart (campionessa)
 Patricia Canning Todd (finalista)
 Shirley Fry (quarti di finale)
 Annalisa Bossi (quarti di finale)
 Rita Anderson (ottavi di finale)
 Joan Curry (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1950